

Cinema e televisão 
 Kings (2007), filme em irlandês dirigido por Tom Collins
 Kings (2017), filme estrelado por Halle Berry e Daniel Craig
 Kings (telessérie), telessérie estadunidense

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão